Molly's Game (boek), de memoires van Molly Bloom
 Molly's Game (film), een film uit 2017 van regisseur Aaron Sorkin